Fairhaven může být:

 Fairhaven (Aljaška) – vesnice na Aljašce ve Spojených státech amerických
 Fairhaven (Illinois) – vesnice v Illinois ve Spojených státech amerických
 Fairhaven (Kalifornie) – vesnice v Kalifornii ve Spojených státech amerických
 Fairhaven (Massachusetts) – město v Massachusetts ve Spojených státech amerických
 Fairhaven (Maryland) – vesnice v Marylandu ve Spojených státech amerických
 Fairhaven (Minnesota) – vesnice v Minnesotě ve Spojených státech amerických
 Fairhaven (Mississippi) – vesnice v Mississippi ve Spojených státech amerických
 Fairhaven (Ohio) – vesnice v Ohiu ve Spojených státech amerických
 Fairhaven (Oregon) – vesnice v Oregonu ve Spojených státech amerických
 Fairhaven (Západní Virginie) – vesnice v Západní Virginii ve Spojených státech amerických
 Fairhaven (Washington) – město ve Washingtonu ve Spojených státech amerických
 Fairhaven (broskvoň) – odrůda broskvoně

Externí odkazy